1989 é um ano comum do calendário gregoriano.

1989 também pode referir-se à:

Álbuns 
 1989, álbum de 2009 por Jacopo Sarno
 1989 (álbum de Taylor Swift), 2014
 1989 (álbum de Ryan Adams), 2015
 1989, um álbum de 1989 por After Crying, reeditado em 2009
 1989, uma compilação de 2012 por King of Hearts
 1989, um álbum de 2014 por The Virginia Sil'hooettes
 1989: The Best of Power of Dreams, uma compilação de 2010 por Power of Dreams

Canções 
 "1989", uma canção de 2000 por The Casualties, de seu álbum VM Live Series
 "1989", uma canção de 2000 por Chris August, de seu álbum The Upside of Down
 "1989", uma canção de 2009 por Civet, de seu álbum Hell Hath No Fury
 "1989", uma canção de 1999 por Clem Snide, de seu álbum Your Favorite Music
 "1989", uma canção de 2010 por Devlin, de seu álbum Bud, Sweat and Beers
 "1989", uma canção de 2007 por The Emotron, de seu álbum The Decemberwrist
 "1989", uma canção de 2005 por Erick Morillo
 "1989", uma canção de 2009 por Esoteric, de seu álbum Serve or Suffer
 "1989", uma canção de 1989 por Gongmaison, de seu álbum Gongmaison
 "1989", uma canção de 2000 por Less Than Jake, de seu álbum Borders & Boundaries
 "1989", uma canção de 2005 por Mindless Self Indulgence, de seu álbum You'll Rebel to Anything
 "1989", uma canção de 2009 por The Pillows, de seu álbum Rock Stock & Too Smoking the Pillows
 "1989", uma canção de 2008 por Portugal. The Man, de seu álbum Censored Colors
 "1989", uma canção de 2010 por Power of Dreams, de seu álbum 1989: The Best of Power of Dreams
 "1989", uma canção de 2009 por The Rakes, de seu álbum Klang
 "1989", uma canção de 2003 por The Spits, de seu álbum The Spits
 "1989", uma canção de 1978 por Spizzenergi
 "1989", uma canção de 1997 por Teen Idols, de seu álbum Teen Idols
 "1989", uma canção de 2001 por Titiyo, de seu álbum Come Along

Desambiguações de números